Obereisenbach ist der Name verschiedener Ortsteile von

 Sankt Julian, Rheinland-Pfalz
 Tettnang, Baden-Württemberg
 Eisenbach (Parc Hosingen) in Luxemburg, historisch Teil von Eisenbach (Our) an der heutigen deutsch-luxemburgischen Grenze